Ženská čtyřhra Tennis in the Land 2022 probíhala ve druhé polovině srpna 2022. Do deblové soutěže clevelendského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Japonské obhájkyně Šúko Aojamová s Enou Šibaharaovou nestartovaly společně. Spoluhráčkou Aojamové se stala Tchajwanka Čan Chao-čching, s níž v semifinále nestačila na Melicharovou-Martinezovou a Perezovou. Šibaharaová nastoupila do souběžně hraného Championnats Banque Nationale de Granby. 

Vítězem se stal druhý nasazený, americko-australský pár Nicole Melicharová-Martinezová a Ellen Perezová, který ve finále zdolal kazachstánsko-srbské turnajové čtyřky Annu Danilinovou s Aleksandru Krunićovou poměrem 7–5 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Ve třetím finálovém duelu v rozmezí tří týdnů, po prohrách v Torontu a Cincinnati, získaly první společnou trofej. Melicharová-Martinezová na okruhu WTA Tour vybojovala dvanáctý deblový titul a pro Perezovou to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Tennis in the Land
WTA Tour 2022